Стессель — русифицированный вариант фамилии Штёссель, , распространённой среди балтийских немцев:

 Стессель, Александр Анатольевич (1876—1933) — российский полковник, активный участник Белого движения на юге России. Сын А. М. Стесселя.
 Стессель, Анатолий Михайлович (1848—1915) — российский генерал-лейтенант, командующий обороной Порт-Артура.
 Стессель, Иван Матвеевич (1779—1846) — российский генерал-лейтенант, царскосельский комендант.